Дорн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Н'євр
 Дорн (техніка)

Прізвище 
 Фрідріх Ернст Дорн — німецький фізик, першовідкривач хімічного елементу Радону.
 Дорн Іван Олександрович — український співак

Див. також 
 Доорн
 Дорна (значення)